Die Liste der Bodendenkmale in Brandenburg an der Havel enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Brandenburg an der Havel und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2017. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Brandenburg an der Havel und in der Liste der Baudenkmale in Brandenburg an der Havel (Außenbereiche) aufgeführt.


Übersicht

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!
Brandenburg an der Havel